Список видів роду жимолость:

Список, який містить 103 визнаних види роду жимолость (Lonicera) з родини жимолостевих (Caprifoliaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Примітки

Посилання 

  
  
  
  
  
  

жимолость
жимолость